Александер Антонио Альварадо Каррьель (; род. 21 апреля 1999, Кеведо, Эквадор) — эквадорский футболист, крайний полузащитник клуба «ЛДУ Кито» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Александер Альварадо начинал футбольную карьеру в клубах «Депортиво Кеведо» и «Индепендьенте дель Валье». В 2015 году стал игроком клуба «Депортиво Кито» и дебютировал в его основном состав 2 декабря 2015 года в матче эквадорской Серии A против своей прежней команды «Индепендьенте дель Валье».

С 2017 по 2018 годы выступал за клуб эквадорской Серии B «Гуаласео».

В январе 2018 года перешёл в «Аукас». Дебютировал за команду 18 февраля 2018 года в матче эквадорской Серии A против «Дельфина». 17 марта 2018 года забил свой первый гол за «Аукас» в матче против «Макары».

13 октября 2020 года Альварадо был взят клубом MLS «Орландо Сити» в краткосрочную аренду до конца 2020 года с опцией выкупа. В главной лиге США дебютировал 28 октября 2020 года в матче против «Атланты Юнайтед», выйдя на замену на 79-й минуте вместо Криса Мюллера. По окончании сезона 2020 «Орландо Сити» выкупил Альварадо.

19 января 2022 года Альварадо был взят в аренду эквадорским «ЛДУ Кито» на сезон 2022 с опцией выкупа. 25 ноября 2022 года «ЛДУ Кито» объявил о выкупе Альварадо, подписав с ним пятилетний контракт.

Карьера в сборной 
В январе — феврале 2019 года в составе сборной Эквадора до 20 лет принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки, на котором эквадорцы стали чемпионами. В мае — июне того же года сыграл на молодёжном чемпионате мира, на котором эквадорцы завоевали бронзовые медали.

11 сентября 2019 года дебютировал за главную сборную Эквадора в товарищеском матче против сборной Боливии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте oGol.com.br
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Аукас»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК ЛДУ Кито